Przymierze (ang. Covenant) to w grze fabularnej Wampir: Requiem polityczna lub religijna organizacja zrzeszająca w swoich szeregach w większości wampiry, czasami jednak ghule lub śmiertelnicy (wampirze sługi) są obecni na spotkaniach Przymierzy lub aktywnie w nich uczestniczą. Istnieje pięć głównych przymierzy, jednak pomniejsze także są spotykane. Największe z nich to Miot Beliala (ang. Belial's Brood) i VII, jednak niewiele o nich wiadomo.

W odróżnieniu od Klanów, które mogą być traktowane jak "rodzina", przymierza są wybierane przez wampiry zgodnie z ich światopoglądem. "Ojciec" wampira, który go przeistacza ma najczęściej duży wpływ na to, do jakiego Przymierza będzie należał nowo powstały spokrewniony.

Ogólne spojrzenie na pięć głównych Przymierzy

Carthian Movement 
(z ang. Ruch Kartiański)

Ruch Kartiański zrzesza rewolucjonistów, chcących wprowadzić do wampirzej społeczności demokratyczną ideę "Jeden wampir, jeden głos". Jest to najmłodsze z Przymierzy, zrzeszające głównie niedawno przeistoczone i niemające jeszcze doświadczenia wampiry (ang. neonates). Jest to jedyna frakcja, która wybiera swoich przywódców przez głosowanie. Członkowie przymierza często kłócą się nad tym, jaka forma rządów jest najlepsza. Ruch Kartiański jest prawie całkowicie laicki w swych poglądach i charakterze.

Circle of the Crone 
(z ang. Wiedźmi Krąg)

Wiedźmi Krąg jest wampirzym odpowiednikiem neopogaństwa i czarnoksięstwa. Członkowie tego przymierza wierzą, iż bogini (Wiedźma, ang. Crone) została wyrzucona z panteonu innych Bogów i Bogiń z bliżej nieznanych przyczyn. Świętują oni większość z Wiccańskich świąt i praktykują Magię Krwi (ang. Blood Magic) znaną jako Crúac. Istnieje wiele różnic w wierzeniach i poglądach poszczególnych kręgów i miast należących do Przymierza, lecz generalnie można powiedzieć, iż nie lubią oni Lancea Sanctum. Wielu z członków tej frakcji to wampiry z klanu Gangrel.

Invictus 
Invictus (znani także jako Pierwszy Stan, ang. First Estate) są w większości zajęci gromadzeniem dóbr i powiększaniem swoich wpływów w polityce i biznesie. Członkowie tej frakcji to wampiry najczęściej korzystające z Więzi Krwi (ang. Blood Bond) by wśród młodych członków zachować uległość i podporządkowanie. Nowi członkowie są często kuszeni wizją wysokiego statusu w przymierzu, jeśli będą się dobrze spisywać. W rzeczywistości Starszyzna (ang. Elders) zrzeszona w Wewnętrznym Kręgu (ang. Inner Circle) używa najmłodszych wampirów do swych własnych gier i mało który z nich w ogóle zostanie doceniony za swoje usługi. Wielu członków Klanu Daeva należy do tego Przymierza.

Lancea Sanctum 
Lancea Sanctum (znani także jako Uświęceni, ang. Sanctified) to wampirzy odpowiednik Chrześcijaństwa. Wierzą w zbawienie i odkupienie przez Longinusa, którego uznają za pierwszego wampira, wampirzego Chrystusa i zbawcę. Uważają, iż wampirze dary powinny być używane tylko dla dobra ludzi poprzez żywienie się bądź zabijanie grzeszników, co ma przerazić innych złoczyńców i nawrócić ich na Boskie ścieżki. Prozelityzm i nawracanie innych na "prawdziwą" drogę jest ich głównym zadaniem, zgodnie z ich chęcią zbawienia wszystkich wampirów. Praktykują Magię Krwi znaną jako Tebańska Magia (ang. Theban Sorcery) i generalnie nie lubią wampirów z Wiedźmiego Kręgu.

Ordo Dracul 
Ordo Dracul (znani także jako Zakon Smoka, ang. Order of the Dragon, lub po prostu Smoki) są ukierunkowani na zrozumienie wampirzej natury. Starają się przezwyciężyć ciążące na wampirach przekleństwo i tym samym zbawić się. Praktykują Magię Krwi znaną jako Smocze Zwoje (ang. Coils of the Dragon) i wierzą, iż wampiry pochodzą od mitycznego Drakuli. Najwięcej członków tego Przymierza to wampiry z Klanu Mekhet.

Świat Mroku
Wampiry w kulturze popularnej

en:Vampire: The Requiem#Covenants